Princ Robin Saynsko-Wittgensteinsko-Berleburský (Robin Alexander Wolfgang Udo Eugen Wilhelm Gottfried; * 29. ledna 1938) je syn Gustava Albrechta, 5. knížete ze Sayn-Wittgenstein-Berleburg, a jeho manželky, francouzsko-švédské šlechtičny Margarety Fouché d'Otrante.

Jako bankéř se poprvé oženil 29. ledna 1970 v New Yorku (a rozvedl se v roce 1979) se švédskou šlechtičnou Birgittou af Klercker, která se narodila v roce 1942 ve Stockholmu, a se kterou má potomky:

 Princ Sebastián Saynsko-Wittgensteinsko-Berleburský se narodil 30. ledna 1971 v New Yorku a v roce 2002 se oženil s Julií Toussaintovou, se kterou má potomky:
 Princ Ferdinand (* 2004)
 Princezna Stela (* 2006)
 Princ Filip (* 2011)
 Princezna Nataša Saynsko-Wittgensteinsko-Berleburská se narodila 24. listopadu 1973 v New Yorku a v roce 2008 se provdala za dona Evžena Litta-Modignaniho, markýze di Menzaggo e Vinago a má potomka:
 Donna Tatiana Littová Modignaniová (* 2008)

Podruhé se oženil 29. listopadu 1979 s Marií-Christinou Heftlerovou-Louicheovou, která se narodila v roce 1938 v Paříži a má s ní potomka:

 Princezna Marie Saynsko-Wittgensteinsko-Berleburská se narodila 11. července 1980 v Paříži a v roce 2005 se provdala za Oliviera Le Maira.

Robin je mladším bratrem Richarda, 6. knížete ze Sayn-Wittgenstein-Berleburg, manžela princezny Benedikty Dánské. Vzhledem k tomu, že po svatbě nepřestala plnit povinnosti princezny ve své rodné zemi a tráví tam podstatnou část svého času, zachovala si vyhlídku, že za určitých podmínek přenese dánská dědická práva na své vlastní děti. Žádné konečné rozhodnutí o dynastickém postavení nemanželského syna jeho bratra, knížete Gustava, v Dánsku nebylo vydáno. Robin a po něm jeho syn Sebastián a vnuk Ferdinand následují po Gustavovi v nástupnické linii, aby zdědili Berleburg v případě, že by se ho Gustav vzdal, aby se usadil v Dánsku, nebo pokud by zemřel bez přímých mužských dědiců.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Rodina Saynsko-Wittgensteinských

Muži
Narození 29. ledna
Narození v roce 1938
Žijící lidé